Милица Бранковић (око 1448—1464.) је била супруга Леонарда III Тока, последњег средњовековног епирског владара. Припадала је српској средњовековној породици Бранковића.

Биографија 
Милица је била ћерка српског деспота Лазара Бранковића и Јелене Палеолог, ћерке морејског деспота Томе Палеолога. Након мужевљеве смрти, Јелена је отишла са децом из Смедерева у Босну. Пре пада Босне под османску власт, отишла је на Јадранско приморје. Од октобра 1462. године до јуна следеће године живела је у Дубровнику где јој се 1. маја 1463. године удала ћерка Милица. Венчање је обављено у главној дворани Великог већа. Милица се удала за Леонарда III Тока. Венчању су присуствовали дубровачки кнез, Јаков Гундулић, Јуније Градић и Шишко Гучетић. Уз њих су били и други угледни људи, како грчког, тако и латинског и словенског порекла. Милица и пуномоћници војводе Леонарда дотакли су јеванђеље, а онда су невести ставили прстен. Невеста, којој је било највише четрнаест година, добила је мираз у бисеру, драгом камењу, златним и сребрним предметима у вредности од 9.000 дуката. Уговором је предвиђено да пола мираза, ако Милица умре без деце, припадне војводи Леонарду, а другу половину може оставити коме жели. Уколико Милица надживи мужа, цео мираз остаје њој, а добија још 4.000 дуката мужевљевог имања. Чим брак буде конзумиран, Милица ће добити нека места на Кефалонији на доживотно уживање, а припашће јој и све почасти које је уживала њена свекрва. Милица је у браку била нешто више од годину дана. Умрла је у својој шеснаестој години (1464), можда на порођају, оставивши сина Карла III Тока (1464-1518).

Породично стабло

Извори 

 
 

Рођени 1448.
Умрли 1464.
Бранковићи
Личности Српске деспотовине